Sattler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Klaus S.O. Sattler
 J. Sattler